Опра — Опра Уинфри, известная американская телеведущая.
 Опра — лекарственное средство, антидепрессант.